Оли́мпик или Олимпи́к (в зависимости от страны) может означать:

Футбольные клубы

Азербайджан 
 Олимпик и Олимпик-Шувелан — прежние названия футбольного клуба Шувелан.

Англия 
 Блэкберн Олимпик — существовал в 1878—1889 годах.

Бельгия 
  (футбольный клуб, Шарлеруа).

Босния и Герцеговина 
 Олимпик (футбольный клуб, Сараево)

Грузия 
  (футбольный клуб, Тбилиси).

Испания 
 Олимпик (футбольный клуб, Хатива)

Марокко 
 Олимпик (футбольный клуб, Сафи)
 Олимпик (футбольный клуб, Хурибга)

Россия 
 Олимпик (футбольный клуб, Мытищи)
 Чкаловец-Олимпик (футбольный клуб, Новосибирск)

Тунис 
 Олимпик (футбольный клуб, Беджа)

Узбекистан 
  — профессиональный футбольный клуб из Ташкента, выступающий в Суперлиге Узбекистана. Клуб преимущественно представлен игроками в возрасте моложе 23 лет — кандидатами в олимпийскую сборную по футболу.

Украина 
 Олимпик (футбольный клуб, Донецк)
 Олимпик (футбольный клуб, Киев)
 Олимпик (футбольный клуб, Кропивницкий)
 Олимпик (футбольный клуб, Харьков)

Франция 
 Олимпик Алес
 Олимпик Лилль
 Олимпик Лион
 Олимпик Лион (женский футбольный клуб)
 Олимпик Марсель
 Ним Олимпик

Футбольные стадионы 
 Олимпик (стадион, Донецк) — стадион клуба «Олимпик» (Донецк).
 Парк Олимпик Лионне — стадион клуба «Олимпик Лион».

Топонимы 
 Олимпик (национальный парк)
 Олимпик (полуостров)
 Олимпик (хребет)

Суда 
 Олимпик (класс гоночных яхт)
 Олимпик (класс океанских лайнеров)
 Олимпик (лайнер) — первый пароход класса «Олимпик». Судно-близнец «Титаника».

Электроника 
 Олимпик (радиоприёмник)
 Олимпик-С — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.

Прочее 
 Olympic — чехословацкая и чешская рок-группа.
 Olympic Air — греческая авиакомпания.